Hisar může být:
 Hisár – město v Harijáně v Indii
 Chisarja – město ve středním Bulharsku